Bastida de' Dossi – ex comune della provincia di Pavia, ora frazione di Cornale e Bastida.
Bastida Pancarana – comune italiano in provincia di Pavia.
Bastida – denominazione in basco del comune spagnolo di Labastida.